Прва Београдска лига у сезони 1966/1967. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1966/67. следећи клубови су променили ранг:	
 Прва искра из Барича се као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Српску лигу.	
 Жарково из Београда и БСК из Батајнице као најлошије пласирани тимови Прве Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
 Чукарички и Бежанија као најбољи пласирани тимови Друге Београдске лиге пласирали су се у Прву Београдску лигу за сезону 1967/68. годину.
 Железник као најлошије пласирани тим Српске лиге — Север вратио се у Прву Београдску лигу за сезону 1967/68. годину.

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге

Резултати по колима 
{| table width=100% 
|-
| width=18% valign="top" |

| width=18% valign="top" |

|}

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !!  !! !!  !! 
|- style="background:#F0F0F0;"

!1|| style="text-align: left" | Прва искра, Барич 
||XXX||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2  ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 
|- !  style="background:#F0F0F0;"

!2|| style="text-align: left" | Раднички, Обреновац
| style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|6:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 || style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|5:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|7:0 
|- style="background:#F0F0F0;"

!3|| style="text-align: left" | Хајдук, Београд
|style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|5:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!4|| style="text-align: left" | Полет, Београд
|style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|3:3 ||style="background: #C0FFC0;"|6:3  ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:3 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 
|- style="background:#F0F0F0;"

!5|| style="text-align: left" | Палилулац, Крњача
|style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0  ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:4 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:3 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!6|| style="text-align: left" | ОФК Жарково, Жарково
|style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:3 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||XXX||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 
|- style="background:#F0F0F0;"

!7|| style="text-align: left" | БАСК, Београд
|style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1  ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1  ||style="background:#C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!8|| style="text-align: left" | Слобода, Београд 
|style="background: #FFE4E1;"|0:1  ||style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  ||style="background: #FFFACD;"|1:1  ||style="background: #C0FFC0;"|2:0  ||style="background: #FFE4E1;"|2:3  ||style="background: #FFE4E1;"|0:1  ||XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1  ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  ||style="background: #C0FFC0;"|1:0  ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 
|- style="background:#F0F0F0;"

!9|| style="text-align: left" | Дорћол, Београд
|style="background: #FFE4E1;"|3:4 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|3:4 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0  ||XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!10|| style="text-align: left" | Рад, Београд 
|style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:3 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|6:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1  ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||XXX||style="background: #C0FFC0;"|5:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFE4E1;"|2:3 ||style="background: #C0FFC0;"|7:3 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!11|| style="text-align: left" | Телеоптик, Земун
|style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:5 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||XXX||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!12|| style="text-align: left" | ПКБ, Падинска Скела
| style="background: #C0FFC0;" |1:0 || style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0  || style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||XXX ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|6:1 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!13|| style="text-align: left" | „21. Мај”, Раковица
|style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3  ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||XXX||style="background: #FFE4E1;"|1:3 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!14|| style="text-align: left" | БСК, Батајница
| style="background: #FFE4E1;" |2:3 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;"|3:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFE4E1;"|2:3  || style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||XXX 
|}

{| align=left class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Табела 

Жаркову због казне одузето 2 бода

Најбоље пласирани тимови друге Београдске лиге
пласирали су се за сезону 1967/68. годину у Прву Београдску лигу

Аматерска репрезентација Београда

Против Загреба у Загребу маја 1966. године

Против Загреба у Београду октобра 1966. године 
Поводом прославе Дана ослобођења Београда, уторак 18. октобра 1966. на игралишту Хајдука одиграла се традиционална утакмица између аматерских репрезентација Београда и Загреба.

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1966.
Фудбал у 1967.